Marco Estrada peut faire référence à :
 Marco Estrada (1983-), un joueur de baseball américain;
 Marco Estrada (1983-), un footballeur chilien.